Massanes (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Gard 
Massanes (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona